Casucci ist der Familienname von

 Casimiro Casucci (1885–?), italienischer Politiker
 Francesco Casucci (1950–2008), italienischer Musiker
 Leonello Casucci (1885–1975), italienischer Komponist und Pianist